LES steht für:
 Lambert-Eaton-Rooke-Syndrom, eine neurologische Erkrankung
 im Bereich der Strömungssimulation für Large Eddy Simulation
 Launch and Entry Suit, siehe Rettungsrakete
 Launch Escape System, siehe Rettungsrakete
 Lake effect snow, ein Niederschlagsphänomen in der Nähe von Gewässern im Winter
 Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen, eine Sozialleistung
 Lentz-Einheits-Schiffsmaschine, nach ihrem Entwickler Hugo Lentz 
 Lesotho, olympisches Länderkürzel
 Liechtensteinische Entscheidungssammlung
 eine Reihe US-amerikanischer militärischer Erprobungssatelliten: Lincoln Experimental Satellite
 im Bereich der Mobilfunktechnologie den Location Enabling Server
 Logistics Execution System, ein Logistikbaustein innerhalb der Unternehmenssoftware SAP R/3

Les steht für:
 Les (Lleida), Ort im Val d’Aran, Katalonien, Spanien
 eine Kurzform des englischen Namens Lester, siehe Lester (Name)
 Les (Rapper), Schweizer Rapper

les steht für:
 Lese (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der zentralsudanischen Sprachen (Mangbutu-Lese-Gruppe)

Siehe auch:
 Lees
 Less

Abkürzung